

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Promnik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Promnik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn

Rzeki w Polsce 
 Promnik – prawy dopływ Wisły
 inna nazwa rzeki Prądnik

Zobacz też 
 lądowisko Promnik